Courtauld steht für:

 Augustine Courtauld (1904–1959), britischer Arktisforscher
 Samuel Courtauld (1876–1947), britischer Industrieller, Kunstsammler und -mäzen
 Mount Courtauld, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Courtauld Institute of Art